Куйбышевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Куйбышевский сельсовет Краснощёковского района
 Куйбышевский сельсовет Рубцовского района

Волгоградская область 
 Куйбышевский сельсовет Среднеахтубинского района

Калининградская область 
 Куйбышевский сельсовет Гвардейского района (в 1994 году преобразован в сельский округ)

Краснодарский край 
В 1994 году преобразованы в сельские округа

 Куйбышевский сельсовет Калининского района
 Куйбышевский сельсовет Староминского района

Курская область 
 Куйбышевский сельсовет Советского района (упразднён)

Новосибирская область 
 Куйбышевский сельсовет Куйбышевского района

Ростовская область 
 Куйбышевский сельсовет Куйбышевского района (в первой половине 2000-х преобразован в сельское поселение)

Самарская область 
 Куйбышевский сельсовет Красноармейского района (преобразован в 1990-х в округ)

Хакасия 
 Куйбышевский сельсовет Бейского района

Украина 
Переименованы и в 2020 году упразднены.

Полтавская область 
 Куйбышевский сельский совет Оржицкого района
 Куйбышевский сельский совет Шишацкого района